Schey von Koromla ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Schey von Koromla (1798–1881), österreichischer Großhändler und Philanthrop
 Friedrich Schey von Koromla (1815–1881), österreichischer Großhändler, Bankier und Mäzen
 Josef Schey von Koromla (1853–1938), österreichischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Paul Gustav Schey von Koromla (1855–1922), österreichischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Palais Schey von Koromla, historistisches Palais in Wien